Биго́рр ():

 Бигорр — название местности во Франции.
 Бигорр — средневековое графство во Франции.

См. также 
 Арно (граф Бигорра)